Alexander Mayborn, född 13 oktober 1984, är en svensk bandyspelare från Vänersborg. Han spelade forward  IFK Vänersborg i Elitserien.

I april 2017 valde Mayborn att inte skriva nytt kontrakt med IFK Vänersborg och avslutade därmed elitkarriären.

Klubbar 
 2001/2002  IFK Vänersborg
 2002/2003  IFK Vänersborg
 2004/2005  IFK Vänersborg
 2005/2006  IFK Vänersborg 
2006/2007  Gripen/Trollhättan BK
 2007/2008  Gripen/Trollhättans BK
 2008/2009  IK Sirius BK
 2009/2010  Gripen Trollhättans BK
 2010/2011  IFK Vänersborg
 2011/2012  IK Sirius BK
 2012/2013  IK Sirius BK
 2013/2014 Blåsut/Vänersborg BK
 2014/2015  Blåsut/Vänersborg BK
 2015/2016  Blåsut/Vänersborg BK
 2016/2017  IFK Vänersborg

Meriter 
Vinnare av skytteligan Allsvenskan 2009/2010

Statistik

Referenser 

Svenska bandyspelare
Spelare i IK Sirius BK
Personer från Vänersborg
Män
Födda 1984
Levande personer
Spelare i IFK Vänersborg